Бруну Вилела Баррету Боржес (; род. 16 марта 1955, Рио-де-Жанейро) — бразильский кинорежиссёр.

Биография 
Бруну Баррету родился в семье известного бразильского фотографа и режиссёра Луиса Карлоса Баррету. С детства Бруну Баррету благодаря своему отцу был близок к съёмочной площадке, с самой молодости он самостоятельно начал снимать короткометражные фильмы.

С 1996 по 2005 год жил в США пока был женат на Эми Ирвинг.

Фильмография 
 1973 — Девочка Тати / Tati
 1974 — Восходящая звезда / A Estrela Sobe
 1976 — Дона Флор и два её мужа / Dona Flor e Seus Dois Maridos
 1981 — Поцелуй на асфальте / O Beijo No Asfalto
 1983 — Габриэлла / Gabriela, Cravo e Canela
 1986 — Кроме страсти / Além da Paixão
 1987 — Занятые романтикой / Romance da Empregada
 1990 — Демонстрация силы / A Show of Force
 1993 — Сердце справедливости / The Heart of Justice
 1995 — Увлёкшийся / Carried Away
 1997 — Четыре дня в сентябре / O Que É Isso, Companheiro?
 1998 — Крутой полицейский / One Tough Cop
 2000 — Боссанова / Bossa Nova
 2003 — Вид сверху лучше / View from the Top
 2005 — Брак Ромео и Джульетты / O Casamento de Romeu e Julieta
 2007 — Вспомогательный счёт / Caixa Dois
 2008 — Последняя остановка 174-го / Última Parada 174
 2011 — Любовь в четырёх действиях / Amor em 4 Atos
 2013 — Редкие цветы / Flores Raras
 2013 — Кро / Crô: O Filme

Ссылки 
 Бруну Баррету на сайте КиноПоиск
 Баррету Бруну // Энциклопедия кино.